Алияр Курбанали оглы Сафарли (; ) — советский и азербайджанский филолог и дипломат, член-корреспондент НАНА (1989), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Иране (1994—1998).

Биография 
В 1960 г. окончил факультет востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ) по направлению «иранская филология».

В 1960—1968 гг. — научный сотрудником Института литературы им. Низами Академии наук Азербайджанской ССР. В 1971—1973 годах работал переводчиком в Афганистане. Долгое время преподавал на филологическом факультете БГУ; в 1986—1994 гг. — заведующий кафедрой истории азербайджанской литературы, затем — профессор кафедры. Доктор филологических наук.

Автор 30 научных монографий.

Являлся специалистом в изучении средневековой азербайджанской литературы. Был ведущим исследователем жизни и творчества Месихи, эпической поэме Азербайджана в 17 и 18 веках. Открыл ряд забытых литературных памятников, принадлежавших перу Месихи, Кади Бурханеддин Ахмеда, Физули. В течение многих лет он возглавлял отдел литературоведения Министерства образования Азербайджанской ССР и Азербайджана и принимал непосредственное участие в разработке учебников, учебных пособий и программ для средней и высшей школы. 

В 1994—1998 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170104091759/http://www.islamazeri.az/azerbaycanin-irandaki-kecmis-sefiri-vefat-etdi--5534.html
 Скончался литературовед Алияр Сафарли

Послы Азербайджана в Иране